Athletikós Ómilos Glyfádas, club poliesportiu de la ciutat de Glifada, a Grècia
 Assemblees de Déu (del seu nom en anglès Assemblies Of God), grup d'esglésies pentecostals
 Exèrcit de Déu (del seu nom en anglès Army Of God), organització terrorista cristiana dels Estats Units
 West Point AOG (de l'acrònim en anglès Association Of Graduates), associació d'exalumnes de l'Acadèmia Militar dels Estats Units
 Appellation d'origine garantie, denominació d'origen de vi de qualitat utilitzada al Marroc i Algèria
 Aircraft on ground, terme usat en aviació indicatiu d'una avaria que impedeix l'enlairament
 Annals of Gastroenterology, revista científica especialitzada en gastroenterologia